Kerßenbrock ist der Name der Ortschaft
 Kerßenbrock (Melle), Ortsteil der Stadt Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Kerßenbrock ist der Familienname von
 Kerssenbrock, münsterländisches Adelsgeschlecht